

Лісс-ан-Шампань — муніципалітет у департаменті Марна

Лісс — місто в кантоні Берн

 Лісс Дмитро Ілліч — російський диригент